Il doppio del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2001, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Yves Allegro e Marco Chiudinelli 5-7, 7-68, 6-3.

Teste di serie 

 František Čermák /  Jaroslav Levinský (Campioni)
 Todd Perry /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (primo turno)
 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Samsung Securities Cup 2001